Чемпионат Европы по боксу 1989 года прошел в городе Афины (Греция) с 29 мая по 3 июня. Это был 28 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 160 боксёров, которые представляли 26 стран.

Медалисты

Зачет по медалям

Ссылки 
 Итоги 
 ЕАЛБ
 Любительский бокс

1989
Бокс
Бокс
Май 1989 года
Июнь 1989 года
Спорт в Греции в 1989 году
Чемпионаты Европы в 1989 году
Международные соревнования по боксу в Греции
Чемпионаты Европы в Греции